Głuszyna ist Name folgender polnischer Orte:
 Głuszyna (Kraszewice), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kraszewice
 Głuszyna (Pajęczno), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Pajęczno
 Głuszyna (Klwów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Klwów
 Głuszyna (Namysłów) (Glausche), Dorf in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Namysłów
 Głuszyna (Tychowo) (Dowenheide), ehemalige Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Tychowo